Ел Тазистал има више значења:

 Ел Тазистал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тазистал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тазистал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику